Kugelgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Kugelgraben, Oberlauf bis nahe Feldöd der (Rengersdorfer) Altvils, rechter Zufluss der Vils bei Rengersdorf, Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 Kugelgraben (Schwabach), linker Zufluss des linken Teilungsarms der Schwabach bei der Gabermühle, Gemeinde Kalchreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt

Siehe auch:
 Kugelbach